Maytown :

 Maytown (Alabama)
 
 
 Maytown (Pennsylvanie)